Rheinhausen (Duisburg)
Rheinhausen (Breisgau)